В данном списке собраны футболисты, сыгравшие значительную роль в истории футбольного клуба «Кубань», который в разные годы носил название «Динамо» (1928—1953), «Нефтяник» (1954—1957), «Спартак» (1960—1962).

Футболисты, включённые в данный список, провели за «Кубань» не менее 100 (ста) подтверждённых источниками официальных матчей.

Полный список футболистов «Кубани», которые провели хотя бы один матч за клуб и о которых есть статья в Википедии, можно увидеть в этой категории. Список отсортирован по алфавиту.

Список футболистов 

Расшифровка таблицы:
 Имя — имя футболиста.
 Гражданство — гражданство футболиста на момент выступлений в составе «Кубани».
 Позиция — позиция футболиста на поле.
 Период — сезоны, провёденные футболистом в «Кубани».
 Матчи — количество официальных матчей, сыгранных футболистом за «Кубань».
 Голы — количество забитых (пропущенных для вратарей) мячей в официальных матчах за «Кубань».

Расшифровка позиций:

Таблица откорректирована по состоянию на конец сезона 2017/18.

Примечания

Использованная литература 
 Вишталь В. П., Гайдашёв И. Ю., Рубан М. Л., Яровой В. А. История кубанского футбола. — Краснодар: Советская Кубань, 1997. — 368 с.
 Конончук В., Москаленко Д. Кубок СССР 1981 года. — 44 с.
 Конончук В., Москаленко Д. Кубок СССР 1983 года. — 35 с.
 Ландер Ю. С. Футбольный календарь 1984—1985. — Харьков: Соціалістична Харківщина, 1985. — 256 с.
 Ландер Ю. С. Футбол 1985—1986. — Харьков: Соціалістична Харківщина, 1986. — 320 с.
 Ландер Ю. С. Футбол 1986—1987. — Харьков: Соціалістична Харківщина, 1987. — 320 с.
 Ландер Ю. С. Футбол 1987—1988. — Харьков: Соціалістична Харківщина, 1988. — 320 с.
 Ландер Ю. С. Футбол 1988—1989. — Харьков: Соціалістична Харківщина, 1989. — 320 с.
 Ландер Ю. С. Футбол 1989—1990. — Харьков: Соціалістична Харківщина, 1990. — 352 с.
 Ландер Ю. С. Футбол 1990. — Тула: Рарус, 1994. — 328 с.

Ссылки 
 Все футболисты и тренеры ФК «Кубань» на сайте klisf.info
 Рекордсмены «Кубани» по количеству матчей и голов в чемпионатах и первенствах СССР и России на официальном сайте болельщиков клуба
 Протокол матча 1/16 финала Кубка СССР 1983 года «Динамо» (Москва) — «Кубань»

Кубань